Ribas est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Celma Ribas (1982) : chanteuse angolaise ;
 Emílio Ribas (1862-1925) : médecin brésilien ;
 Francisco Ribas (1916-2009) : footballeur espagnol ;
 Ignacio Ribas Marqués (1901-1996) : chimiste espagnol ;
 Jacques Folch-Ribas (1928) : écrivain canadien d'origine catalane ;
 José Félix Ribas (1775-1815) : général vénézuélien, héros de la Guerre d'indépendance du Venezuela ;
 José de Ribas (1749-1800) : amiral russe ;
 Joseph Ribas (1931) : écrivain français ;
 Julio Ribas (1957) : footballeur et entraîneur uruguayen ;
 Òscar Ribas Reig (1936-2020) : homme politique andorran ;
 Sebastián Ribas (1988) : footballeur uruguayen ;
 Victor Ribas (1971) : surfeur brésilien.

Toponyme

Ribas do Rio Pardo : municipalité du Mato Grosso do Sul.

Ribes de Freser : localité espagnole située en Catalogne.
 Ribas de la Valduerna : localité espagnole située dans la province de León.

Ribas : paroisse civile de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Mérida ;
 José Félix Ribas : municipalité de l'État d'Aragua ;
 José Félix Ribas : municipalité de l'État de Guárico ;
 José Félix Ribas : paroisse civile de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique